Уи́льям Э́мброуз Райт (; 6 февраля 1924 — 3 сентября 1994), более известный как Би́лли Райт () — английский футболист, центральный хавбек. Всю свою игровую карьеру провёл в клубе «Вулверхэмптон Уондерерс», также провёл 105 матчей за сборную Англии (90 из них — в качестве капитана). Участник трёх чемпионатов мира.

Биография 
Всю свою карьеру провёл в клубе «Вулверхэмптон Уондерерс», не считая того периода Второй мировой войны, когда он некоторое время выступал за «Лестер Сити» в качестве гостевого игрока. На протяжении 13 лет был капитаном сборной Англии и первым из футболистов в мире сыграл за свою национальную команду 100 матчей.

Достижения

Командные достижения 
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Победитель Первого дивизиона Футбольной лиги: 1953/54, 1957/58, 1958/59
 Обладатель Кубка Англии: 1949
 Обладатель Суперкубка Англии: 1949, 1954 (разделённые победы)

 Сборная Англии
 Победитель Суперкубка Англии: 1950

Личные достижения 
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 1952
 Номинант на Золотой мяч (France Football): 1957 (занял второе место)
 Командор Ордена Британской империи: 1959
 Включён в список 100 легенд Футбольной лиги: 1998
 Включён в Зал славы английского футбола: 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Национального музея футбола 
 Полный список матчей Райта за сборную Англии на сайте Englandstats

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Тренеры ФК «Арсенал» Лондон
Футбольные тренеры Англии
Члены Зала славы английского футбола
Командоры ордена Британской империи